Краљевина Србија (1217—1345), назив за средњовековну српску краљевину Рашка којом је владала династија Немањића
 Краљевина Србија и Босна (1377—1463), назив за српско-босанску краљевину династије Котроманића
 Краљевина Србија (1718—1739), назив за хабзбуршку покрајину у централној Србији, од Пожаревачког до Београдског мира
 Краљевина Србија (1882—1918), званичан назив државе Србије од проглашења краљевине до стварања Југославије

или:
 Краљевина Србија (филм), српски филм из 2008. године

Види још 
 Србија (вишезначна одредница)
 Кнежевина Србија (вишезначна одредница)
 Српска краљевина (вишезначна одредница)
 Република Србија (вишезначна одредница)